Абраамян — армянская фамилия.

 Известные носители 
 Абраамян, Арутюн Лаврентинович (род. 1969) — советский и армянский футболист, вратарь.
 Абраамян, Бениамин Львович (1913—2007) — советский и армянский математик.
 Абраамян, Овик Аргамович (род. 1958) — армянский государственный деятель, премьер-министр Армении с 13 апреля 2014 года по 8 сентября 2016 года.
 Абраамян, Размик Аршалуйсович (род. 1943) — советский и армянский учёный-медик.
 Абраамян, Сергей Гянджумович (1925—2005) — советский и армянский лингвист, педагог, доктор филологических наук.
 Абраамян, Элизабет Арамовна (род. 2003) — российская спортсменка, игрок в настольный теннис.  См. также 
 Абрамян
 Абрахамян